

Райгейт — місто, штат Монтана
 Райгейт — місто, штат Вермонт